Shīrvān kan syfta på följande platser:

Irak 

 Rūdkhāneh-ye Sīrvān, vattendrag,

Iran 

 Shīrvān (kommunhuvudort i Iran), Nordkhorasan, 
 Shahrestān-e Shīrvān, kommun, Nordkhorasan, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar